U-16 — малая подводная лодка типа IIB, времён Второй мировой войны. Заказ на постройку был отдан 2 февраля 1935 года. Лодка была заложена на верфи судостроительной компании , Киль 5 августа 1935 года под заводским номером 251. Спущена на воду 28 апреля 1936 года. 16 мая 1936 года принята на вооружение и, под командованием капитан-лейтенанта Гейнца Бедуна вошла в состав 3-й флотилии.

История службы 
Совершила 3 боевых похода, потопила 1 судно (3 378 брт) и 1 вспомогательное военное судно (57 брт). Потоплена 25 октября 1939 года при прохождении Па-де-Кале со всеми 28 членами экипажа.

Первый поход 
25 августа 1939 года U-16 вышла из Вильгельмсхафена в свой первый боевой поход для наблюдения за морскими перевозками в Северном море.

29 августа лодка была отозвана для подготовки к постановке мин, и вернулась в Вильгельмсхафен 31 августа.

2 сентября вновь вышла в море и 5 сентября с 15:40 до 15:58 поставила 9 мин TMB в квадрате AN 5499 (в устье реки Тис).

8 сентября U-16 благополучно пришла в Киль..

Второй поход 
13 сентября U-16 вышла из Киля в Северное море, для контроля нейтральных грузоперевозок и эскорта немецких грузовых судов вдоль побережья Норвегии между  и . За весь поход лодка остановила и досмотрела 14 судов, потопив одно из них по причине перевозки контрабанды.

28 сентября в 0:30 на расстоянии  к северо-востоку от Ставангер U-16 остановила для досмотра нейтральное грузовое судно Nyland. Капитан судна заявил, что бумаги выпали за борт и поэтому отсутствуют. В 4:30, после тщательного осмотра, абордажная команда обнаружила телеграмму, приказывающую судну следовать не в Антверпен, а в Рамсгит. В 7:20 абордажная команда вернулась на лодку, а команде шведского судна было приказано покинуть корабль на шлюпках. Прежде чем потопить судно торпедой в 8:25, капитану было разрешено взять припасы. Команда была позднее поднята на борт норвежского минного заградителя HNoMS Olav Tryggvason.

1 октября U-boat обнаружила субмарину противника, однако ни одна сторона не атаковала.

5 октября U-16 вернулась в Киль..

Третий поход и судьба 
18 октября 1939 года U-16 вышла из Киля в третий и последний боевой поход, имея задачей постановку мин возле Дувра.

23 октября лодка подошла к своей вторичной цели — Фолкстону и установила 9 мин TMB в квадрате AN 7988.

25 октября 1939 года при прохождении Па-де-Кале была атакована английскими кораблями  и HMS Cayton Wyke. Пытаясь уйти от глубинных бомб с обоих кораблей, U-16 обогнула мели Гудуин и вошла в зону, пользующуюся дурной славой у обеих сторон. Погибла со всеми 28 членами экипажа, а остальным ПЛ было приказано возвращаться значительно более длинным маршрутом через Западные подходы и северную Атлантику..

Хотя сама субмарина и лежала на дне уже почти месяц, её счет не был закрыт. 21 ноября 1939 года, на этом минном поле подорвался французский траулер Ste. Claire, затонув на расстоянии  к юго-востоку от Фолкстона. Бывший хозяин М. Паннекин () находился на борту и погиб вместе с судном.

Командиры 
 16 мая 1936 года — 29 сентября 1937 года — капитан-лейтенант Гейнц Бедун ()
 30 сентября 1937 года — 11 октября 1939 года — капитан-лейтенант Ханнес Вайнгертнер ()
 8 октября 1937 года — 17 октября 1939 года — обер-лейтенант цур зее (с 1 июня 1939 года капитан-лейтенант) Удо Беренс ()
 12 октября 1937 года — 25 октября 1939 года — капитан-лейтенант Хорст Веллнер ()

Флотилии 
 16 мая 1936 года — 1 августа 1939 года — 3-я флотилия (боевая служба)
 1 сентября 1939 года — 25 октября 1939 года — 3-я флотилия (боевая служба)

Потопленные суда

См. также 
 Список подводных лодок Третьего рейха

Примечания

Ссылки 
 U-16 на Uboat.net